Thomas Alexander Gèrard Cox (Utrecht, 20 september 1990) is een Nederlandse zanger, presentator en youtuber. Hij kreeg vooral naamsbekendheid door de YouTubekanalen Zomaer, Ponkers, RTL Concentrate en zijn deelname aan Temptation Island VIPS in 2019.

Carrière 
 Zomaer  Zomaer is een boyband die bekend werd door Holland's Got Talent in 2014. De band bestond uit Thomas Cox, Bart Maessen en Robin Zomer. Eind 2016 is de band gestopt.
 Ponkers  Ponkers is een op jongeren gericht YouTube-kanaal met in ongeveer 500.000 abonnees.
 Concentrate  Concentrate is een Nederlands YouTube-kanaal. Het kanaal is in 2015 opgericht door RTL om in te spelen op de verschuiving onder jongeren van traditionele media naar digitale media. De presentatie van het kanaal is in handen van diverse bekende namen in de YouTube-wereld die elkaar in van loop der tijd afwisselen. De eerste video werd op 14 september 2015 online gezet. De laatste video verscheen op 13 januari 2020.
 YouTube Kanaal  Anno 2020 was Thomas Cox actief op zijn eigen YouTube-kanaal vernoemd naar zijn eigen naam. Hierop plaatst hij vlogs van zijn persoonlijke leven en reisvideo's.

Televisieprogramma's 

Nederlands televisiepresentator
Nederlands youtuber
Nederlands zanger